Harenberger Straße ist der Name folgender Straßen:

 Harenberger Straße (Hannover), historische Landstraße nach Harenberg im ehemaligen Dorf und heute hannoverschen Stadtteil Limmer
 Harenberger Straße (Ditterke), Landesstraße und Ortsdurchfahrtsstraße in Ditterke

Harenberger Straße bezeichnet folgende Objekte

 Harenberger Straße 1 (Hannover), 1885 von dem Maurermeister Heinrich Gieseke errichtetes, heute denkmalgeschütztes Wohnhaus